Als Lifeguard wird bezeichnet:
 Eine Beatmungshilfe, die den direkten Kontakt vermeiden hilft
 im englischen Sprachraum ein Rettungsschwimmer
 Life Guards, britisches Garderegiment
 Bodyguards, Leibwächter
 Lifeguard (Film), ein US-amerikanischer Spielfilm von 1976